Довженко Олександр Петрович — український письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографу;
 Довженко Олександр Романович — лікар-нарколог, народний лікар СРСР.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок